Фігероа () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Альберто Фігероа де Ача — прем'єр-міністр Іспанії
 Альваро де Фігероа-і-Торрес — прем'єр-міністр Іспанії
 Генрі Фігероа — гондураський футболіст
 Еліас Фігероа — чилійський футболіст
 Еміліано Фігероа Ларраін — президент Чилі
 Лусіано Фігероа — аргентинський футболіст
 Майнор Фігероа — гондураський футболіст
 Оскар Фігероа — колумбійський важкоатлет
 Томас Сіпріано Ігнасіо Марія де Москера-Фігероа-і-Арболеда-Саласар — президент Нової Гранади та Сполучених Штатів Колумбії
 Хоакін Маріано де Москера-Фігероа-і-Арболеда-Саласар — президент Великої Колумбії
 Хосе Фігероа Алькорта — президент Аргентини